ЧАО «Северодоне́цкое объедине́ние Азо́т» () — советское и украинское предприятие химической промышленности в городе Северодонецке. Входит в состав химического холдинга «Ostchem Holding». Основным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений.

История 

Лисичанский химический комбинат принят в эксплуатацию 16 февраля 1951 года как комплекс по производству минеральных удобрений.
 В начале 1953 года был пущен цех синтеза аммиака, что позволило заводу обеспечить себя собственным сырьём.
 1 июля 1959 года на комбинате был введён в эксплуатацию новый цех по производству полиэтилена из природного газа
 5 июля 1963 года было начато производство капролактама методом окисления циклогексана кислородом воздуха.
 В апреле 1963 года впервые в СССР был получен ацетальдегид из пиролизного ацетилена.
 В 1966 году предприятие было награждено орденом Ленина, а в 1968 году ему было присвоено имя Ленинского комсомола.
 В 1968 году было введено самые большое в СССР производство винилацетата.
 В 1970 году начат выпуск водоэмульсионной поливинилацетатной краски, поливинилацетатного клея, сухого горючего.
 23 февраля 1974 г. запущено производство аммиака (поставки фирмы ТЕС (Япония)).
 10 февраля 1975 года — начато производство адипиновой кислоты, а 3 марта того же года был получен адиподинитрил.
 В 1997 году начата работа цеха переработки полиэтилена, изготовления полиэтиленовых мешков и плёнок.
 В 2004 году предприятие преобразовано в ЗАО, им управляет международная компания World White Chemical.
 В 2007 году вступила в строй новая установка разделения воздуха.
 В 2009 году начато строительство станции по переработке отходов на альтернативный вид топлива, способное на треть сократить потребление природного газа предприятием.
 В апреле 2011 года Северодонецкий «Азот» вошёл в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.

Во время вторжения России на Украину 

Летом 2022 года в рамках боёв за Северодонецк во время вторжения России на Украину, завод стал укрепрайоном, на котором ВСУ держали оборону завода. 25 июня 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном взятии завода под российский контроль.

Деятельность 
Предприятие ориентировано на экспорт: на внутреннем рынке Украины реализуется только около 30 % производимой продукции, а около 70 % экспортируется.11253588

В 2012 году предприятие выпустило: 582,120 тыс. тонн аммиачной селитры; 401,139 тыс. тонн карбамида; 484,865 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты; 1033,335 тыс. тонн аммиака жидкого; 32,213 тыс. тонн аммиака водного технического.
За пять месяцев 2013 года предприятие выпустило: 261,55 тыс. тонн аммиачной селитры; 187,77 тыс. тонн карбамида; 453,27 тыс. тонн аммиака жидкого; 216,16 тыс. тонн азотной кислоты.

Финансовое положение 
Финансовые показатели за 2010 год:
Доход: 3,329 млрд грн.
Убыток: 345, 2 млн грн.
Налоги: За год предприятием было уплачено налогов на сумму 64,52 млн грн. Из которых в госбюджет поступило 8,246 млн грн.

Финансовые показатели за 2011 год:
Доход: 6,64 млрд грн.
Убыток: 735,225 млн грн.

По версии издания «ИнвестГазета» в первом полугодии 2013 г. «Северодонецкий Азот» занял 45 место в списке 50 крупнейших компаний Украины по объёму чистого дохода (3194 млн грн.).

Продукция 
Основные виды продукции:
 Аммиак и азотные минеральные удобрения;
 Органические спирты и кислоты
 Товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных плёнок

Награды 
Победитель Всеукраинского конкурса качества продукции «100 лучших товаров Украины» в 2006, 2007, 2008 годы. Дипломант премии содружества независимых государств 2009 года за достижения в области качества продукции и услуг. Победитель национального этапа второго конкурса на соискание премии СНГ 2008 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Показатели

Литература 
 Бутов, В. В. Северодонецкие химики [ Текст ] : [опыт работы Северодонец. произв. об-ния «Азот»] / В. В. Бутов, М. А. Платков. — М. : Химия, 1989 . — 62 с. — (Передовые коллективы) . — 5-7245-0194-5

Примечания 

Предприятия Северодонецка
Предприятия химической промышленности СССР
Химические компании Украины
Ostchem Holding